Rodrigo Antonio Cordero Solano (4 de dezembro de 1973) é um futebolista profissional costa-riquenho, meia, milita no Asociación Deportiva Ramonense.

Carreira 
Rodrigo Cordero integrou a Seleção Costa-Riquenha de Futebol na Copa América de 2001.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Costa Rica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Costarriquenha de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001